Ringenberg bezeichnet:

 Ringenberg, Ortsteil der Stadt Hamminkeln, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Ringenberg in Ringenberg/Hamminkeln
 Amt Ringenberg, Verwaltungsbezirk im Herzogtum Kleve, im Großherzogtum Berg, im Generalgouvernement Berg und im Regierungsbezirk Kleve (Provinz Jülich-Kleve-Berg, 1815–1822) bzw. im Regierungsbezirk Düsseldorf (Rheinprovinz, Königreich Preußen, Freistaat Preußen, Nordrhein-Westfalen bis 1975)
 Kanton Ringenberg, Verwaltungsbezirk des Arrondissements Rees im Département Rhein (Großherzogtum Berg, ab 1808) bzw. im Département Lippe (Kaiserreich Frankreich, 1810/1811–1813)
 Ringenberg (Maierhöfen), Ortsteil der Gemeinde Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Ringenberg (Straubing), Ortsteil der kreisfreien Stadt Straubing, Bayern

 Burg Ringenberg, Ruine in Bayern
 Burg Alt-Ringenberg, abgegangene Burg in Gestratz im Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

Ringenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Ringenberg (1926–2009), deutscher Manager und Verbandsfunktionär
 Jason Ringenberg (* 1958), US-amerikanischer Sänger 

Siehe auch:
 Ringgenberg
 Ringberg